Aleksiej Wołkow (ur. 1958) – kazachstański dyplomata,
 Aleksiej Wołkow (1890-1942) – rosyjski komunista, I sekretarz Komunistycznej Partii (bolszewików) Białorusi,
 Aleksiej Wołkow (ur. 1988) – rosyjski biathlonista,
 Aleksiej Wołkow (ur. 1980) – rosyjski hokeista,
 Aleksiej Wołkow – rosyjski rugbysta.